Randy Savage (15 de novembro de 1952 — 20 de maio de 2011), um lutador profissional americano conhecido pelo nome artístico "Macho Man".
Macho Man (série), série produzida pela Rede Globo.
Macho Man (canção), canção da banda Village People.

Ver também 

Macho
Machismo